SAD:
 Round Rock, Teksas, naselje u Teksasu
 Round Rock, Arizona, naselje u Arizoni
 Round Rock (Britanski Djevičanski otoci), otok